Le terme conventionnel est utilisé :
 pour désigner un membre de la Convention nationale lors de la Révolution française ;
 dans l'armement, les armes conventionnelles sont opposées à l'armement nucléaire.